Марк Маркез Алента (; Cервера, 17. фебруар 1993) је професионални шпански спортски мотоциклиста и вишеструки шампион
MotoGP (Moto Grand Prix) категорије. Шампион је постао 2013, 2014, 2016, 2017, 2018. и 2019. године. Маркез је постао познат када је први пут 2013. освојио прво место на крају сезоне. Марк има и млађег брата Алекса Маркеза који такође вози трке у MotoGP категорији.

Каријера

По сезонама

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1993.
Шпански мотоциклисти
Возачи Светског шампионата до 125 кубика
Возачи Мото 2 класе
Возачи Светског шампионата MotoGP
Возачи Хонде MotoGP
Добитници Лауреус светске спортске награде